Een verkeersweg:
 N668 (Frankrijk)
 N668 (Nederland), zie Provinciale weg 668

Wikipedia:Met bot gemaakte doorverwijzing